De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1984 bij de mannen werden voor de 83e keer gehouden. De Tsjechoslowaak Ivan Lendl won het toernooi door in de finale de Amerikaan John McEnroe met 3-6, 2-6, 6-4, 7-5 en 7-5 te verslaan.

Algemeen

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

  John McEnroe (finale)
  Ivan Lendl (winnaar)
  Jimmy Connors (halve finale)
  Mats Wilander (halve finale)
  Jimmy Arias (kwartfinale)
  Yannick Noah (kwartfinale)
  Andrés Gómez (kwartfinale)
  José Luis Clerc (tweede ronde)

  Henrik Sundström (kwartfinale)
  Guillermo Vilas (eerste ronde)
  Anders Järryd (vierde ronde)
  José Higueras (vierde ronde)
  Juan Aguilera (vierde ronde)
  Tomáš Šmíd (tweede ronde)
  Tim Mayotte (eerste ronde)
  Chris Lewis (eerste ronde)

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8 

ITF-toernooi in 1984
Roland Garros